Sarabi – vecchio nome per i Serbi
 Sarabi – personaggio immaginario del film Il re leone
 Sarabi – un tappeto persiano
 Sarabi – cognome (variante di Sarabbia)

Persone 
 Habiba Sarabi – politica afghana
 Ibn Sarabi (o Serapione il giovane) – medico arabo del dodicesimo secolo